Brown Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Brown Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
 Brown Creek (Norman River), Nebenfluss des Norman River in Queensland
 Brown Creek (Normanby River), Nebenfluss des Normanby River in Queensland

in Kanada:
 Brown Creek (Alberta)

Siehe auch:
 Browns Creek